Wilno est le nom de plusieurs localités, notamment:

 la capitale de la Lituanie Vilnius, dont c'est le nom polonais.
 Wilno (Ontario) (ou Vilnas), localité canadienne de l'Ontario connue notamment pour sa population d'origine cachoube étudiée par Jan L. Perkowski.
 Wilno (Minnesota), localité du comté de Lincoln, Minnesota, États-Unis.

Autre localité dont le nom est emprunté à celui de la capitale lituanienne 
Vilna, village historique dans le centre de l'Alberta, Canada.